Авейру (порт. Aveiro) — топоним.

 Авейру — город в Португалии, центр одноимённого округа и муниципалитета.
 Авейру (Пара) — город и муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пара.
 Авейру (округ) — округ в западной Португалии.
 Авейру, Жозе (1708—1759) — португальский дворянин, казнённый за покушение на короля.